Натуральне число 1245
 1245 рік до нашої ери
 1245 рік нашої ери